Planchette bezeichnet:

Planchette (Esoterik), ein spiritistisches Objekt
Planchette (Luftfahrt), ein Hilfsmittel zur Navigation
die vordere Schließvorrichtung eines Korsetts, siehe Blankscheit
UV-fluoreszierende Elemente in Wertpapieren als Sicherheitsmerkmal

Siehe auch:
 Blanchette